Okręty US Navy o nazwie USS  "Galena":
Pierwszy "Galena" był okrętem pancernym, który brał udział w działaniach wojny secesyjnej
Drugi "Galena" był parowcem o drewnianym kadłubie, który był w służbie w latach 1880-1890.
Trzeci "Galena" (PC-1136) był okrętem patrolowym, który był w służbie w latach 1943-1946.

Galena